NGC 288 (другие обозначения — ESO 474-SC37, GCL 2) — шаровое скопление в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Интересные характеристики 
NGC 288 примечательно своим расположением возле точки Южного полюса Галактики.

Наблюдения 
На широте Москвы NGC 288 не поднимается выше 10 градусов над горизонтом. В южных районах (например, Кавказ, Приморье) оно достигает максимальной высоты более 20 градусов над горизонтом.

На тёмном небе, вдали от городской засветки, в 100-мм телескоп его можно найти без труда, т. к. расположено оно недалеко от NGC 253. Выглядит в виде круглого, равномерно серого, пятна, достаточно крупного, но не очень яркого.

Соседи по небу 
 NGC 247 — галактика в созвездии Кита.
 NGC 253 — галактика в созвездии Скульптора.

Примечания

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Виктор Смагин: «Наедине с Космосом». Глава 2: Великая галактика.

 

0288
Скульптор (созвездие)
Шаровые скопления